{{Музичний альбом 
|Назва          = Into The Pandemonium
|Тип         = студійний альбом
|Виконавець      = Celtic Frost 
|Обкладинка      = Celtic frost into pandemonium cover.jpg
|Випущено    = листопад 2, 1987 
|Рік = 1987
|Записаний  =  
|Жанр       =Авангардний метал, Треш-метал
|Тривалість      = 47:59 
|Лейбл        = Noise Records 
|Producer    = Celtic Frost 
|Reviews     = *Allmusic   [ link] 
|Попередній  = Tragic Serenades(1986) 
|This album  = Into the Pandemonium(1987) 
|Наступний  = Cold Lake(1988) 
}}«Into the Pandemonium»'' — альбом гурту Celtic Frost, випущений 1987 року.

Список пісень

Посилання 

Альбоми Celtic Frost